Zur 12. Unihockey-Weltmeisterschaft 2018 in Prag wurden mehrere Qualifikationsturniere ausgetragen.

Übersicht 
Gastgeber Tschechien ist direkt für die Endrunde in Prag qualifiziert. Die übrigen 32 Mannschaften spielten in kontinentalen Qualifikationsturnieren um die weiteren 15 Startplätze. Die Plätze wurden wie folgt verteilt:
 Europa: 11 Teilnehmer inkl. Gastgeber Tschechien
 Asien und Ozeanien: 4 Teilnehmer
 Amerika: 1 Teilnehmer

Europa 
In Europa wurden vier Turniere gespielt. Für die Endrunde qualifizierten sich daraus
 die jeweils beiden bestplatzierten Teams
 die zwei besten Drittplatzierten aller europäischen Qualifikationsturniere.
Da die Gruppen der Turniere teils aus fünf, teils aus sechs Teilnehmern bestanden, wurden für die Ermittlung der besten Gruppendritten in den 6er-Gruppen die Spiele gegen das letztplatzierte Team nicht berücksichtigt. Anschließend galten folgende Kriterien:
 Durchschnittliche Punktezahl
 Durchschnittliche Tordifferenz
 Durchschnittlich erzielte Tore
 Losverfahren

EUR1 
Die Spiele der Gruppe 1 finden vom 31. Januar bis zum 4. Februar 2018 in Tallinn, Estland, statt.

Tabelle

Partien

Statistiken

Topskorer

Goaliestatistiken

EUR2 
Die Spiele der Gruppe 2 finden vom 31. Januar bis zum 4. Februar 2018 in Nitra, Slowakei, statt.

Tabelle

Partien

Statistiken

Topskorer

Goaliestatistiken

EUR3 
Die Spiele der Gruppe 3 finden vom 31. Januar bis zum 3. Februar 2018 in Valmiera, Lettland, statt. Damit qualifizieren sich die Schweiz und Lettland für die Weltmeisterschaft in Prag.

Tabelle

Partien

Statistiken

Topskorer

Goaliestatistiken

EUR4 
Die Spiele der Gruppe 4 finden vom 31. Januar bis zum 4. Februar 2018 in Nitra, Slowakei, statt. Damit qualifizieren sich Norwegen und Dänemark für die Weltmeisterschaft in Prag.

Tabelle

Partien

Statistiken

Topskorer

Goaliestatistiken

Gruppendritte

Asien und Ozeanien 
Die Spiele der asiatischen Qualifikationsgruppe fanden vom 22. bis 27. Januar 2018 auf Jejudo statt. Dabei qualifizierten sich Australien, Singapur, Japan und Thailand für die Weltmeisterschaft in Prag.

Gruppe A

Tabelle

Partien

Gruppe B

Tabelle

Partien

Playoffs

Halbfinal

Final

Spiel um Platz 3

Spiel um Platz 5

Spiel um Platz 7

Rangliste

Amerika 
Die Spiele der amerikanischen Qualifikationsgruppe finden zwischen dem 2. und 4. Februar 2018 in Ottawa, Kanada, statt. Kanada qualifiziert sich somit für die in Prag stattfindende Weltmeisterschaft.

Tabelle

Partien

Trivia 
Schweden brach im Spiel vom 31. Januar 2018 gegen Frankreich den Rekord für den höchsten Länderspielsieg. Zudem war das 43:1 das erste Länderspiel mit mehr als 40 Toren. Der vormalige Rekord war ein Spiel 39:1 Sieg von Schweden gegen Australien.

Einzelnachweise 

Unihockey-Weltmeisterschaft
Unihockey 2018
Männerunihockeywettbewerb